P95 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 95, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament